Amerikai Egyesült Államok
Sacramento megye egy megye az Amerikai Egyesült Államokban, Kalifornia államban
Sacramento, település, Kalifornia állam fővárosa
Sacramento, település Kentucky államban
Sacramento, település Pennsylvania államban
Sacramento, település Új-Mexikó államban
Sacramento, település Nebraska államban
Sacramento, folyó Kalifornia államban
Sacramento-hegység, hegység Kalifornia államban
Sacramento-hegység, hegység Új-Mexikó államban

 Brazília
Sacramento, település Brazíliában, Minas Gerais államban

 Costa Rica
Sacramento, település Costa Ricában

 Mexikó
Sacramento, település Chihuahua államban
Sacramento, település Coahuila államban